Brute Force (conhecido também como Primitive Man) é um filme mudo de 1914, do gênero dramático em curta-metragem estadunidense, dirigido pelo cineasta D.W. Griffith, e estrelado por Robert Harron e Mae Marsh.

Elenco 
Robert Harron
Mae Marsh
William J. Butler
Wilfred Lucas
Edwin Curglot
Alfred Paget
Jennie Lee
Harry Carey

Ligações externas 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes de fantasia dos Estados Unidos
Filmes ambientados na pré-história
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes da Biograph Company
Filmes gravados em Los Angeles
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de drama da década de 1910